Cassio Longino – retore e filosofo greco antico
 Gaio Cassio Longino – politico romano, tra i promotori del Cesaricidio
 Gaio Cassio Longino – politico romano, console nel 171 a.C.
 Gaio Cassio Longino – militare romano, console nel 124 a.C.
 Gaio Cassio Longino – politico e militare romano, console nel 96 a.C.
 Gaio Cassio Longino – militare e senatore romano, console nel 73 a.C.
 Gaio Cassio Longino – giureconsulto romano, console nel 30
 Lucio Cassio Longino – politico romano, console nel 107 a.C.
 Lucio Cassio Longino – politico e senatore romano, console nel 30
 Lucio Cassio Longino Ravilla – politico romano, console nel 127 a.C.
 Quinto Cassio Longino – politico romano, console nel 164 a.C.